Orzweta (jezioro)
 Orzweta (miejscowość)
 Orzweta (wyspa)